XTA steht für:
 ehemaliger Herstellercode des Lada 4X4 (heute WLX)

xta steht für:
 Alcozauca (ISO-639-3-Code), Variation des Silacayoapan, eine der Einzelsprachen des Mixtekischen

Abkürzung